Кути могу да буду:

 Кути (Билећа), насеље у општини Билећа, Република Српска, БиХ
 Кути (Андријевица), насеље у општини Андријевица, Црна Гора
 Кути (Херцег Нови), насеље у општини Херцег Нови, Црна Гора
 Кути (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Кути (Мостар), насељено мјесто града Мостара, Федерација БиХ, БиХ
 Кути (Сењица), насеље у округу Сењица, Трнавски крај, Словачка Република